Son of a Plumber (SOAP) — двухдисковый студийный альбом шведского поп-рок музыканта Пера Гессле, вышедший в 2005 году. SOAP — это также и имя группы (Пер Гессле и работавшие с ним музыканты), которая выпустила данный альбом, однако среди поклонников считается, что SOAP это сольная пластинка Пера Гессле.

Об альбоме 
Son of A Plumber (официальная дата выхода — 23 ноября 2005 года) это двойной альбом «с очень личной и достаточно глубокой музыкой» по выражению самого Пера. Первый сингл («Jo-Anna Says») был выпущен 7 ноября 2005 года, а второй («Hey Mr DJ») появился на радиостанциях 1 февраля 2006 года.

Музыканты 
Son of a Plumber — несколько больше, чем просто сольный проект. Это уже практически отдельная группа «Son of a Plumber», в которой Пер Гессле поет и играет на гитаре, Кларенс Эверман на клавишных, Кристофер Лундквист на гитаре, Йенс Йонссон на ударных и Хелена Юсефссон поет главные партии и на бэк-вокале. Кларенс продюсировал многие альбомы Roxette, а Кристофер и Йенс (из группы Brainpool) принимали участие в записи альбома «The World According to Gessle» (1997). Хелена Юсефссон работала с Пером начиная с альбома «Mazarin» в 2003 году — и все эти музыканты вновь работали вместе над шведским альбомом «En händig man» (2007), а также вместе были в гастрольном туре по Швеции в 2003 и 2007 годах.

Список композиций 
Диск 1
 Drowning in Wonderful Thoughts about Her
 Jo-Anna Says
 I Have a Party in My Head (I Hope it Never Ends)
 C’mon
 Week With Four Thursdays
 Hey Mr. DJ (Won’t You Play Another Love Song)
 Late, Later On
 Ronnie Lane
 Are You an Old Hippie, Sir?
 Double-headed Elvis
 Something in the System
 Speed Boat to Cuba
 Come Back Tomorrow (And We Do it Again)

Диск 2
 Kurt — the Fastest Plumber in the West
 I Never Quite Got over the Fact that the Beatles Broke Up
 Substitute (for the Real Deal)
 Waltz for Woody
 Carousel
 I Like it Like That
 Something Happened Today
 Brilliant Career
 Burned out Heart
 Drowning in Wonderful thoughts about Her /reprise/
 Making Love or expecting Rain

Синглы 
 Jo-Anna says (CDPRO 4388)
 Jo-Anna says (3.26)
 C’mon / Jo-Anna Says (0946 346484 2 4)
 C’mon (2.58)
 Jo-Anna says (3.26)
 Hey Mr. DJ (Won't You Play Another Love Song) (0946 3 54274 2 4)
 Hey Mr. DJ (3.30)
 Plumber in progress #1 (8.20)
 Hey Mr. DJ (3 versions of) сингл с ремиксами (0946 359143 2 0)
 Original version (3.36)
 Love-for-sale remix (3.50)
 Jimmy Monell treatment (3.43)
 I like it like that (0946 359143 2 0)
 I like it like that (3.33)
 Plumber in progress #2 (6.42)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Пера Гессле
 Официальный сайт проекта SOAP
 PerGessle.net

Пер Гессле
Альбомы Пера Гессле
Альбомы 2005 года
Альбомы Швеции